Ink, ink oder INK steht für:
 Ink (Film), US-amerikanischer Film aus dem Jahr 2009
 INK (* 1966), deutsche Zeichnerin, Malerin und Projektkünstlerin, siehe Ingrid Sonntag-Ramirez Ponce
 Ink Press, Schweizer Verlag
 ink, Englisch für Tinte
 INK, Abkürzung für Internationale Nordseeschutzkonferenz
 I.N.K., französische Zeichentrickserie
 INK, Jugendbuchverlag von Bastei Lübbe
 Ice Nine Kills, US-amerikanische Metalcore-Band, kurz INK 

Siehe auch:
 JNK (Begriffsklärung)
 LNK (Begriffsklärung)

Abkürzung